Nørregaard est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aase Nørregaard (1869–1908), peintre norvégienne ;
  (né en 1981), marin danois ;
  (1853–1933), peintre norvégienne ;
 Hans Edvard Nørregård-Nielsen (né en 1945), historien de l'art danois ;
  (1864–1938), avocat norvégien ;
 Hjalte Nørregaard (né en 1981), joueur de football danois ;
  (1887–1953), historien de l'église danois ;
  (1745–1804), avocat danois.

Notes et références